Columbine kan syfta på:

 Columbine (musikalbum), ett musikalbum med Aura Dione
 Columbine, Colorado, en ort i USA

Se även 
 Colombina, en figur i commedia dell'arte